Chicken, poulet en anglais, peut faire référence à :
 Chicken, un court métrage d'animation réalisé par Peter Chung,
 Chicken, un film de 1990 avec Lee Perkins (Young Dad),
 Chicken, un film néo-zélandais de Grant Lahood de 1996,
 Chicken, une ville d'Alaska.